Rosenthal kan syfta på:

 Rosenthal (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Rosenthal (företag) – en porslinstillverkare i Tyskland

Geografi

Antarktis 

 Rosenthal (ö), 
 Mount Rosenthal,

Polen 

 Różyniec, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat bolesławiecki, 
 Rożansko, ort, Västpommerns vojvodskap, Powiat myśliborski,

Tjeckien 

 Vrchoslav, ort, 
 Rožmitál pod Třemšínem – en stad, känd som Rosenthal på tyska

Tyskland 

 Rosenthal, Hessen – kommun, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Rosenthal am Rennsteig – en kommun i Saale-Orla-Kreis i förbundslandet Thüringen

Österrike 

 Rosental an der Kainach, kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Voitsberg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar